Lutie bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lutie (Missouri)
 Lutie (Oklahoma)
 Lutie (Texas)

Siehe auch:
 Luti
 Luty